Journal of Chemical Information and Modeling -- рецензируемый научный журнал публикуемый Американским химическим обществом. Он был основан в 1961 году под названием Journal of Chemical Documentation. В 1975 он был переименован в  to Journal of Chemical Information and Computer Sciences, а в 2005 году получил своё настоящее имя.

Журнал публикует статьи по хемоинформатике и молекулярному моделированию.

Главный редактор -- Kenneth M. Merz Jr. (Университет Мичигана).

Индексирование 
Журнал индексируется в системах:
 Chemical Abstracts Service
 Scopus
 ProQuest databases
 Science Citation Index
 Current Contents/Physical, Chemical & Earth Sciences
 Index Medicus/MEDLINE/PubMed.

Ссылки

Внешние ссылки
 

Хемоинформатика
Вычислительная химия
Ежемесячные журналы
Журналы на английском языке
Журналы Американского химического общества